Беляев, Иван Степанович: Беляев, Иван Степанович (1907—1967) — советский государственный деятель, председатель Совета министров Карельской АССР.
 Беляев, Иван Степанович (1860—1918) — русский архивист и историк.